Laguna Chica kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Laguna Chica, Tezonapa, 
 Laguna Chica, Zongolica, 
 Laguna Chica, Chiapas, Pantepec, 

Robotskapade Mexikoförgreningar